Braunau steht für:
 Bezirk Braunau am Inn, politischer Bezirk in Oberösterreich

Gemeinden:
 Braunau am Inn, Stadt in Oberösterreich 
 Braunau TG, Gemeinde im Schweizer Kanton Thurgau
Gemeindeteile:
 Braunau (Bad Wildungen), Ortsteil von Bad Wildungen, Hessen, Deutschland
 Nueva Braunau, Gemeindeteil von Puerto Varas, Chile

Historisch:
 Bezirk Braunau (Königreich Böhmen), ehemaliger politischer Bezirk in Böhmen
 Broumov, Okres Náchod, Tschechien (Braunau in Böhmen) 
 Brunów (Chocianów), in Niederschlesien
 Brunów in Polen (ehemals Landkreis Löwenberg in Schlesien)

Flüsse:
 Braunau (Glonn), Fluss in Bayern
 Braunaubach, ein Zufluss der Lainsitz in Niederösterreich